Tempelhof – dzielnica Berlina
 Tempelhof – dawny okręg administracyjny (Bezirk) w Berlinie
 Tempelhof – dodatkowa nazwa miejscowości Niwki w Polsce, w województwie opolskim

Osoby 
 Lissy Tempelhof – niemiecka aktorka

Zobacz też 
 Alt-Tempelhof
 Berlin-Tempelhof
 Port lotniczy Berlin-Tempelhof